Manicomio – ospedale specializzato nella cura delle malattie mentali

Cinema 
 Manicomio (Bedlam) – film statunitense del 1946, diretto da Mark Robson e prodotto da Val Lewton.
 Manicomio – film spagnolo del 1954, diretto da Fernando Fernán Gómez.
 Manicomio – film messicano del 1959, diretto da José Díaz Morales.

Altro 
 Manicomio (A Puzzle for Fools) – romanzo di Patrick Quentin del 1936
 Manicomio – altro nome dei fratelli Bedlam e King Bedlam, personaggi dei fumetti Marvel Comics